Le qualificazioni del singolare  dell'AEGON Championships 2011 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatori

Teste di serie

  Bobby Reynolds
  Marinko Matosevic (ultimo turno)
  Arnaud Clément
  Matthew Ebden

  Tim Smyczek (secondo turno)
  Conor Niland (ultimo turno)
  Ilija Bozoljac
  Fritz Wolmarans (secondo turno)

Qualificati

  Bobby Reynolds
  Ilija Bozoljac

  Arnaud Clément
  Matthew Ebden

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

AEGON Championships 2011
ATP World Tour 2011